Warwick puede referirse a:

Personas 
 Dionne Warwick, cantante de soul y pop estadounidense;
 Ricardo Neville (1428-1471), 16º conde de Warwick, apodado "El hacedor de reyes" (the kingmaker) de gran influencia durante las guerras de las Dos Rosas;
 Suzanne I. Warwick, botánica;
 Kevin Warwick, científico;

Localidades y lugares 
 Warwick, un distrito en Warwickshire (Inglaterra);
 Warwick, un pueblo en el distrito anterior;
 Castillo de Warwick ubicado en el pueblo anterior;
 Universidad de Warwick, universidad de Warwickshire, a unos kilómetros de Warwick;
 Warwick, una ciudad en la provincia de Quebec (Canadá);
 Warwick, un pueblo en Nueva York (Estados Unidos);
 Warwick, una ciudad en Rhode Island (Estados Unidos);

Otros 
 Condado de Warwick, uno de los títulos nobiliarios más antiguos que existen en el Reino Unido;
 Warwick, Compañía alemana especializada en la construcción de bajos eléctricos y equipos de amplificación; o
 Warwick, Personaje del popular juego League of Legends.